

Persone 
 Antun Barac – storico croato
 Boris Barać – cestista croato
 Ioan Barac – poeta austriaco di origini rumene
 Samir Barać – pallanuotista croato
 Stanko Barać – cestista croato

Religione 
 Barac (o Baraq) – personaggio della Bibbia

Pagine correlate 
 Barack
 Barak
 Barrack